PTM est un sigle pouvant signifier :
 Parti travailliste mauricien
 Prescription Technique Minimale
 En biologie, Modification post-traductionnelle (Post-translational modification)
 En espéranto, abréviation de posttagmeze (après-midi), utilisé pour indiquer les heures de l'après-midi (équivalent de PM en anglais)
 Au Pakistan, Pashtun Tahafuz Movement, organisation pro-Pachtounes.

Notes et références